KF har flere betydninger:

 Kolonihavernes Fællesrepræsentation – interesseorganisation for kolonihaveejere
 Konservative Folkeparti – dansk politisk parti
 Kooperativa Förbundet – svensk forbrugerkooperation.
 Kaliumfluorid – Metalhalidet (salt)